«Ну, погоди́! (выпуск 1)» — первый мультипликационный фильм из серии «Ну, погоди!».

Сюжет 
Волк-хулиган, гуляя по улице и куря сигарету из мусорной урны, замечает маленького Зайца, мирно поливающего цветы на балконе жилого дома. У хищника тут же появляется желание съесть его. Закинув один из концов бельевой верёвки на антенну на крыше дома, Волк лезет по ней в сторону необходимого балкона, насвистывая весёлую мелодию. Однако Заяц, срезающий в это время ножницами сорняки, замечает верёвку и, не понимая её назначение, срезает и её. Волк падает с высоты и приземляется прямо в коляску милицейского мотоцикла, который увозит его. Сопротивляясь Медведю-милиционеру, хищник кричит Зайцу: «Ну, погоди!».

Решив отдохнуть, Волк идёт на городской пляж. Там он снова замечает Зайца, катающегося на водных лыжах, загорающего на солнце и прыгающего с трамплина. Волк предпринимает различные попытки его поймать: ныряет за ним в маске с трубкой под воду, гонится на угнанном у Бобров-спасателей катере, спускает с ветки дерева петлю. Однако в итоге вместо желаемого результата хищник попадает в курьёзные ситуации: чуть не захлёбывается из-за перекрытого птичкой, севшей на трубку, воздуха; выезжает на катере далеко за берег и попадает на автомобильное шоссе; падает с дерева в свою же петлю, а затем — на ежа.

Наконец Волк и Заяц встречаются на пирсе. Здесь последний ждёт катера, который вскоре должен покатать его на водных лыжах. Поначалу Заяц относится к Волку дружелюбно, однако вскоре поняв намерение того съесть его, надевает на него петлю своего троса. Катер трогается и утягивает Волка за собой. Бежа по воде, хищник кричит смеющемуся на пирсе Зайцу: «Ну, по-го-ди-и-и!».

Создатели

Музыка 
 Владимир Высоцкий и государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Владимира Васильева — «Песня о друге» (Владимир Высоцкий);
 Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Vízisí» (Тамаш Деак);
 Владимир Макаров — «Последняя электричка» (музыка — Давид Тухманов, слова — Михаил Ножкин);
 Квартет Бориса Тихонова — «Весенний вальс» (Борис Тихонов);
 Ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением Вячеслава Мещерина (соло на вибрафоне — Александр Селивачёв) — «Искрящийся снег» (Раймонд Валгре, автор инструментовки — Александр Селивачёв);
 Танцевальный оркестр Берлинского радио под управлением Гюнтера Голлаша — «Bigband Galopp» (Харри Зигер);
 Квартет Бориса Тихонова — «В поход» (Борис Тихонов).
Момент представления Волком приготовленного Зайца в тарелке озвучен мелодией, сыгранной на вибрафоне Геннадием Крыловым.

После выхода мультфильма Вячеславу Котёночкину позвонил композитор песни «Последняя электричка» — Давид Тухманов:

Раздался только один звонок.

 — Это у вас в фильме использована песня «Опять от меня сбежала последняя электричка…»?

 — Да. В нашем фильме, — признался я. И приготовился отбиваться от претензий.

 — Ну и молодцы! — я услышал в трубке смех. — Послушайте, мы с вами, правда, незнакомы… Но у меня дома есть бутылка отличного коньяка. В Армении подарили. Надо бы распить.

 — Неплохое предложение, — согласился я. — А с кем, собственно, я буду пить армянский коньяк?

 — С автором песни.

Это был Давид Тухманов. Ту бутылку мы с ним так и не распили.

Производство 
Первоначально Вячеслав Котёночкин хотел слышать в роли Волка Владимира Высоцкого. Певец, прочитав сценарий, загорелся не только озвучить персонажа, но и написать для него песню. Однако Высоцкого не утвердили, поскольку в то время он попал в число нежелательных артистов.

Для озвучивания утопающего Волка Анатолию Папанову приготовили воду в стакане. Но актёр, сказав, что всё надо делать с максимальной достоверностью, чтобы зрители поверили в реальность происходящего, потребовал ведро. Увлёкшись, Анатолий Папанов нахлебался воды и вымок с головы до ног. Однако результатом был очень доволен.

Обсуждение картины на худсовете, по словам Вячеслава Котёночкина, прошло относительно ровно. Однако режиссёра задело замечание Фёдора Хитрука, увидевшего в мультфильме отступление от традиций, подражание не лучшему американскому кино и присутствие чего-то пошлого. Однако в 1986 году создатель «Каникул Бонифация» и «Винни-Пуха», очень высоко оценивая «Ну, погоди!», отметил «филигранность каждого трюка».

Восприятие 
Зрительский успех у картины оказался оглушительным. По словам сына Вячеслава Котёночкина — Алексея: «…Народ рыдал от хохота ещё до того, как Волк что-либо делал в кадре. Романтический, приблатненный герой оказался всем потрясающе близок… я лично наблюдал, как тётенька в первом ряду в кинотеатре „Баррикады“ упала со стула и корчилась в конвульсиях от хохота…»

Примечания

Ссылки 
 Кадры из фильма 
 Диафильм Ну, погоди! выпуск 1 

Рисованные мультфильмы СССР 1969 года
Ну, погоди!
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»